Хибрид
 Хибридизација ДНК
 Хибридизација орбитала